Elkhorn kan avse:

Geografi

Kanada

 Elkhorn, Manitoba

USA 

 Elkhorn, Kalifornien 
 Elkhorn, Nebraska
 Elkhorn, Wisconsin

Se även 
 Elkhorn City